Mahasoabe (Fianarantsoa II)
 Mahasoabe (Vohipeno)